Les Plans puede referirse a: 

 Les Plans, comuna francesa situada en Gard.
 Les Plans, comuna francesa situada en Hérault.